XXXVIII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Praga - Moskwa - Warszawa - Berlin w dniach 8-22 maja 1985 roku. Do 12-etapowego wyścigu (plus prolog), którego trasa wynosiła 1712 km, wystartowało 129 zawodników z 22 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (8 maja 1985), Praga (6 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (9 maja 1985), ulicami Moskwy (130 km)

II etap, (10 maja 1985), Moskwa - Kryłatskoje (136 km)

III etap, (11 maja 1985), Moskwa (50 km), jazda drużynowa na czas

IV etap, (12 maja 1985), Praga - Igława (164 km)

V etap, (13 maja 1985), Igława - Ołomuniec (172 km)

VI etap, (14 maja 1985), Ołomuniec - Ostrawa (169 km)

VII etap, (15 maja 1985), Ostrawa - Bielsko-Biała (186 km)

VIII etap, (17 maja 1985), Bielsko-Biała  - Częstochowa (189 km)

IX etap, (18 maja 1985), Częstochowa  - Warszawa (199 km)

X etap, (20 maja 1985), Szczecin - Neubrandenburg (146 km)

XI etap, (21 maja 1985), Neubrandenburg (35 km), jazda indywidualna na czas

XII etap, (22 maja 1985), Neubrandenburg - Berlin (130 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów - bez bonifikat - trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Najwszechstronniejszych 
Koszulka różowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów oraz na lotnych i górskich premiach.

Punktowa 
Koszulka biała.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów i prologu.

Przypisy

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 492-505.

Rogala, J., Podręcznik do nauki współczesnego języka mongolskiego, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2015, s. 38.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1985
1985 w Polsce
1985 w Europie